Condado de Morgan es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Morgan : Condado de Alabama;
 Condado de Morgan : Condado de Colorado;
 Condado de Morgan : Condado de Georgia;
 Condado de Morgan : Condado de Illinois;
 Condado de Morgan : Condado de Indiana;
 Condado de Morgan : Condado de Kentucky;
 Condado de Morgan : Condado de Misuri;
 Condado de Morgan : Condado de Ohio;
 Condado de Morgan : Condado de Tennessee;
 Condado de Morgan : Condado de Utah;
 Condado de Morgan : Condado de Virginia Occidental.